hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) w USA, w stanie Wirginia
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) w USA, w stanie Wyoming